Zellenbach ist ein geographischer Name in Niederösterreich:

eines Ortes:
 Zellenbach (Gemeinde Gutenstein), Ortschaft von Gutenstein, Bezirk Wiener Neustadt-Land
 Zellenbach (Gemeinde Rohr), Ortsteil von Rohr im Gebirge, Bezirk Wiener Neustadt-Land

von Gewässern:
 Zellenbach (Piesting), östlicher Abfluss vom Rohrer Sattel und linker Zufluss der Piesting beim Kreuzhof, Markt Gutenstein, Bezirk Wiener Neustadt-Land
 Zellenbach (Schwarza), westlicher Abfluss vom Rohrer Sattel und linker Zufluss der Schwarza bei Gschaiderwirt, Marktgemeinde Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen